Il toponimo El Sauce può riferirsi a diverse località:

El Sauce, comune di El Salvador nel dipartimento di La Unión
El Sauce, comune del Nicaragua nel dipartimento di León
El Sauce, comune dell'Argentina nella provincia di Neuquén (dipartimento di Picún Leufú)